Kužvart je české příjmení. Nosí jej více různých osobností:

 Miloš Kužvart (* 1960) – český politik a geolog, bývalý ministr životního prostředí
 Petr Kužvart (1956–2022) – český právník a aktivista
 Petr Kužvart (hudebník) (* 1972) – český hudebník, člen skupiny Chinaski

Česká příjmení